Magritte: Bester Ton (Meilleur son)

Gewinner und Nominierte in der Kategorie  Bester Ton (Meilleur son) seit der ersten Verleihung des nationalen belgischen Filmpreises. Ausgezeichnet werden die besten einheimischen Filmproduktionen im Bereich Ton des vergangenen Kinojahres. 

Die unten aufgeführten Filme werden mit ihrem deutschen Verleihtitel (sofern ermittelbar) angegeben, danach folgt, in Klammern in kursiver Schrift, der Originaltitel und der Name des Regisseurs.

Preisträger 
2011
 A Town Called Panic – Benoît Biral, Valene Leroy, Julien Paschal und Fred Pie
 Illegal – Marc Bastien, François Dumont und Thomas Gauder
 Mr. Nobody – Emmanuel de Boissieu, Frédéric Demolder und Dominique Warniert

2012
 Die Fee (La Fée) – Emmanuel de Boissieu, Fred Meert und Hélène Lamy-Au-Rousseau
 Bullhead (Rundskop) – Benoît De Clerck, Yves De Mey, Quentin Collette, Christine Verschorren und Benoît Biral
 Kleine Riesen (Les Géants) – Marc Bastien und Thomas Gauder

2013
 L'Exercice de l'Ét – Julie Brenta und Olivier Hespel
 38 témoin – Henri Morelle, Luc Thomas und Aline Gavroy
 À perdre la raison – Ingrid Simon und Thomas Gauder

2014
 Ernest & Célestine – Frédéric Demolder, Emmanuel de Boissieu, Luc Thomas und Franco Piscopo
 In the Name of the Son (Au nom du fils) – Philippe Charbonnel, Guilhem Donzel und Matthieu Michaux
 Tango Libre – Marc Bastien und Thomas Gauder

2015
 Pas son genre – Henri Morelle und Luc Thomas
 L'Étrange Couleur des larmes de ton corps – Dan Bruylandt, Mathieu Cox und Olivier Thys
 Zwei Tage, eine Nacht (Deux jours, une nuit) – Benoît De Clerck und Thomas Gauder

Ton
Erstverleihung 2011
Magritte Bester Ton